Puritan peut désigner :
 Puritan, un yacht
 Puritan, film sorti en 2005

Voir aussi 
 These New Puritans, groupe de musique britannique